Francisco Martínez, calciatore argentino
 Francisco Martínez Cordero (1910-1993), cestista messicano
 Francisco Martínez, giocatore di baseball venezuelano
 Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), poeta, drammaturgo e politico spagnolo
 Francisco Álvarez Martínez (n. 1925), cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Francisco Javier Martínez Fernández (n. 1947), arcivescovo cattolico spagnolo
 Francisco Martínez (n. 1993), giocatore di calcio a 5 paraguaiano